Cerritense – abitanti di Cerrito (Brasile)
Cerritense – abitanti di São José do Cerrito